CMJ steht für:
 Central Motorway Junction in Neuseeland; siehe New Zealand State Highways
 Christopher Martin-Jenkins, Autorenkürzel
 Counter Movement Jump, eine Sprungform zum Testen der konzentrischen Kraftfähigkeit der Sprungmuskulatur
 Flughafen Qimei (IATA-Code), Flughafen auf den Penghu-Inseln (Taiwan)
 Church’s Ministry among Jewish People, anglikanische Missionsgesellschaft
 CMJ (College Media Journal) Holdings Corp., amerikanischer Verlag und Festivalveranstalter 

Abkürzung